Ле-Монтей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Ле-Монтей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь